Эйлин Кэдди, кавалер Ордена Британской империи (26 августа 1917 — 13 декабря 2006) была духовным учителем и автором нью-эйдж, наиболее известна как одна из основательниц сообщества  в , недалеко от деревни , Мори-Ферт, на северо-востоке Шотландии. Коммуна, которую она основала в 1962 году со своим вторым мужем, , и , была ранней идейной общиной Нью-эйдж; по состоянию на январь 2009 года она был домом для более 400 жителей и тысяч посетителей из более чем 40 стран и является одним из крупнейших альтернативных духовных сообществ Великобритании<ref>One of the founders of an international spiritual community and ecovillage near Forres has died  BBC News, 18 December 2006.</ref>, получившим прозвище «Ватикан Новой Эры».

 Жизнь 
Она родилась под именем Эйлин Марион Джессоп в Александрии, Египет, и была второй из четырёх детей Альберта Джессопа, ирландца и директора DCO Barclays Bank; ее мать Мюриэль была англичанкой. В шесть лет её отправили в школу в Ирландии, где она поселилась у тёти, а на каникулы вернулась в Египет. Когда ей было 16 лет, её отец умер в Египте от перитонита, и семья Эйлин вернулась в Англию. Трагедия снова случилась через два года, когда её мать умерла от менингита. После этого Эйлин получила образование в домашнем колледже, а затем купила паб и управляла им на базе Королевских ВВС в Оксфордшире в течение четырёх лет вместе со своим братом.

Вскоре она встретила офицера Королевских ВВС, командира эскадрильи Эндрю Комба, за которого вышла замуж в 1939 году, всего за несколько месяцев до начала Второй мировой войны; впоследствии она поехала с ним в Лондон и Америку, и, наконец, в Ирак, и родила сына и четырёх дочерей. Комб был последователем группы под названием «» (MRA) и настаивал, чтобы его жена следовала традициям группы, которые включали участие в «тихих временах» группы, во время которых они слушали божественное руководство. Хотя в то время она неуверенно относилась к практикам, которые она считала ограничивающими, позже она признала важность своей ранней настройки на «тихие времена» и «слушание внутреннего руководства», считая это важной вехой на своем духовном пути.

 Основание Финдхорна 
В 1952 году, когда Комб был отправлен на базу ВВС  в Ираке, Комб прочитал статью, написанную командиром эскадрильи , который также был направлен на данную базу, встретился с ним и заинтересовался привлечением его в лоно MRA; впоследствии Эйлин была представлена Питеру и его жене , дочери основателей Миссии Веры. Из-за их общих интересов в оккультизме и духовности они сразу же полюбили друг друга. Вскоре Эйлин оказалась в кругу, образовавшемся вокруг Шины Гован.

Брак Питера Кэдди уже был под угрозой. Их подруга  позже вспоминала, что Шина заявила, что больше не является «второй половинкой» своего мужа, и что вскоре Питер встретит своего «настоящего партнёра»An Interview with Dorothy Mclean  livingnewstories.com, 6 May 2008..

Эйлин и Питер влюбились друг в друга, и в 1953 году, вернувшись в Англию, она попросила Комба о разводе в письме к нему в Ирак, где он всё ещё находился на службе. Комб немедленно запретил ей видеться с их пятью детьми. Именно тогда травмированная Эйлин вместе с Питером посетила частное святилище в Гластонбери, где она впервые заявила, что во время медитации услышала «голос Бога», который сказал: «Остановись и знай, что я Бог». Сначала она восприняла это как признак нервного срыва, но со временем она начала «любить голос как инструмент от Бога внутри всех нас». Последующие инструкции от «голоса» побудили её взять Шину в свои духовные учителя. Шина переехала на остров Малл в Шотландии, развелась с Питером Кэдди. К осени 1956 года Питер и Эйлин приехали туда, чтобы присоединиться к её зарождающейся группе последователей, вместе с двумя уже общими их детьми. После развода Эйлин вышла замуж за Питера Кэдди в 1957 году, а в 1968 году у них родился ещё один сын.

Тем временем группа Шины быстро набирала популярность, и местные СМИ окрестили её «Безымянными», которые также называли её «женщиной-Мессией». Впоследствии, с 1957 года, Питер и Эйлин Кэдди совместно управляли обветшалым отелем в Шотландии,  Hotel в , округ Мори, который они, как сообщается, возродили и превратили в четырёхзвездочный отель, следуя практическим указаниям «голоса». В начале 1962 года пара вместе с большей частью персонала была послана руководством возродить ещё одно из своих владений, отель , в Пертшире, но когда они умоляли вернуться обратно в Форрес ближе к их «миссии», они были уволены.

После периода безработицы 17 ноября 1962 года Эйлин, её муж Питер, дети и их коллега  переехали в туристический дом на колёсах в , в нескольких милях от Форреса и в миле от деревни . Там они начали заниматься органическим садоводством, чтобы пополнить запасы пищи своей семьи. Сад настолько процветал благодаря тому, что, по их утверждениям, было растительным духом и , что в конечном итоге привлёк внимание всей страны и был показан в радиопрограмме BBC в 1965 году. Среди его сторонников были сэр  и  из .

Начиная с 1965 года, вокруг работы и духовных практик Эйлин, Питера Кэдди и Дороти Маклин начало формироваться сообщество, в конечном итоге известное как . Сообщество было показано в нескольких телевизионных документальных фильмах BBC, начиная с 1969 года, когда в Финдхорне появилась телепрограмма BBC «», что привело к значительному повышению осведомлённости общественности. Вскоре это место стало излюбленным местом для тысяч нью-эйджеров со всего мира, и в 1975 году община купила отель  и превратила его в колледж, который находится в семи милях от  Финдхорн-Бэй, который был куплен в 1983 году. Он был показан в документальном сериале Channel 4 The Haven в 2004 году.

В 1971 году Эйлин, «руководимая» своим внутренним голосом, перестала получать руководство для сообщества и с тех пор оставалась вдохновляющей фигурой в сообществе. Дороти Маклин переехала в Соединённые Штаты Америки в 1973 году, а Питер покинул Финдхорн в 1978 году после того, как влюбился в молодую женщину-члена сообщества; в последующие годы он дважды женился, даже основал сообщество в стиле Финдхорн в Калифорнии, но в конечном итоге погиб в автокатастрофе в 1994 годуFindhorn Foundation founder mourned by community  Forres Gazette, 20 December 2006. Между тем, на протяжении всех 1980-х годов Эйлин путешествовала по миру, выступая на духовных собраниях, а также написала несколько книг, в том числе свой «Сборник ежедневных указаний», «Открывая двери внутрь», который впоследствии был переведён на 30 языков. Среди её работ — «Бог говорил со мной», сборник вдохновляющих посланий, опубликованных в различных форматах с 1966 года, и автобиография под названием «Полёт к свободе и дальше». Наконец, в 1996 году в возрасте 76 лет Эйлин перестала проводить семинары по совету её внутреннего голоса.

 Последние годы 
В конце 1960-х годов Эйлин помирилась со своей первой семьёй, а в 1997 году все её восемь детей впервые собрались вместе, чтобы отпраздновать её 80-летие. В 2001 году она была названа одним из 50 самых духовно влиятельных людей в Великобритании в передаче «Список Бога» на канале Channel 4. За заслуги перед духовным поиском Эйлин Кэдди в 2004 году была награждена королевой Великобритании Елизаветой II Орденом Британской империи. Награду вручил ,  .

Эйлин Кэдди умерла 13 декабря 2006 года в Финдхорне после того, как оставила инструкции, что её смерть «станет поводом для благодарения, а не для траура». Сегодня в оригинальном доме на колёсах Кэдди 1960-х годов находится отдел духовного и личностного развития Фонда Финдхорна, среди деревьев и цветов на территории .

 Цитаты 
 «Жизнь без высокой цели подобна кораблю без руля».
 «Не торопите ничего. Пусть жизнь будет глубоко освобождена».
 «Не бойтесь двигаться в неизвестность».
 «Всегда ищите ответ внутри. Не поддавайтесь влиянию окружающих, их мыслей или слов».
 «Смотрите на каждую трудность как на вызов, ступеньку и никогда не проиграете никому».

 Примечания 

 Children of the New Age: A History of Spiritual Practices, by Steven Sutcliffe. Routledge, 2003. . # Chapter 3: The Nameless Ones.
 Obituary in  newspaper, by Gordon Casely –  20 Dec 2006.

 Библиография 
 God Spoke to Me (originally published in serial format beginning in 1966), Findhorn Press, 1992. .
 The Findhorn garden (1975, contributor)
 Footprints on the Path (1976). Findhorn Press. 
 The Spirit of Findhorn (1976). Findhorn Press, 1994. .
 Living word (1977). Findhorn. .
 Foundations of Findhorn (1978). Findhorn. 
 The Dawn of Change (1979). Findhorn Press. .
 Opening Doors Within (1986, with Mike Scott). Findhorn Press. .
 Flight into freedom (1988, with Liza Hollingshead), Published by Element. .
 Foundations of a Spiritual Community (1991). Findhorn Press. .
 Bringing More Love into your Life (1992, with David Earl Platts). Findhorn Press, 1992. .
 Choosing to Love: A Practical Guide for Bringing More Love Into Your Life, (David Earl Platts). Findhorn Press, 1993. .
 Waves of spirit (1996). Findhorn. .
 Divinely Ordinary, Divinely Human: Celebrating the Life and Work of Eileen Caddy, by David Earl Platts. Findhorn Press, 1999. .
 Flight into freedom and beyond (2002, with Liza Hollingshead). Findhorn. .
 The Findhorn book of Learning to Love (2004, with David Earl Platts). Findhorn Press. .
 Small voice within (2005, audio CD re-issue of cassette tapes from c. 1981)
 Opening doors within'' (2005, DVD, with Mike Scott)

Ссылки 
 Официальный сайт фонда Финдхорн
 Неофициальный сайт, посвящённый Эйлин Кэдди
 Некролог в Times
 Книги Эйлин на Findhorn Press

Члены ордена Британской империи
Родившиеся в Александрии
Родившиеся в 1917 году
Родившиеся 26 августа
Умершие в 2006 году
Умершие 13 декабря
Умершие в Шотландии
Персоналии:Нью-эйдж